Die Fußball-Amateurliga Berlin 1953/54 war die vierte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der BFC Südring wurde Berliner Amateurmeister 1954 und stieg in die Vertragsliga auf. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga sowie Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB war Hertha BSC, während Concordia Wittenau, der SC Tegel und der BFC Germania 1888 aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Amateurliga Berlin 1953/54 auf f-archiv.de

1953
Fußballsaison 1953/54